Зюзя:
 Зюзя — диалектное слово, означающее свинью, название свиньи на Псковщине, употреблявшееся в переносном смысле и в офицерской среде первой половины XIX века в выражении напиться зюзя зюзей. Само выражение произошло от междометия зю-зю, которое использовали для подзывания свиней.
 Зюзя — (просторечие, обл. разговорный сниж.) Вялый, нерасторопный человек. В сравнениях: «зюзя-зюзей и как зюзя (мокрый, пьяный) — совершенно мокрый или совершенно пьяный».
 Зюзя — одно из диалектных названий Мороза в некоторых белорусских и западно-русских говорах.
 Зюзя — имя былинного богатыря, таскавшего баржи по Оке, противника Ильи Муромца.
 Зюзя —  село в Барабинском районе Новосибирской области России.
 Зюзя — озеро в Барабинском районе Новосибирской области России.

Примечания